Archie Goodwin hace referencia a varios artículos:

Archie Goodwin (baloncestista), baloncestista estadounidense.
Archie Goodwin (editor), escritor, editor y artista de cómics estadounidense.
Archie Goodwin (personaje), personaje de ficción, ayudante de Nero Wolfe.